Scanzanesi – abitanti di Scanzano (Castellammare di Stabia)
Scanzanesi – abitanti di Scanzano (Sante Marie)
Scanzanesi – abitanti di Scanzano Jonico